Cure oder Curé steht für:
 Cure (Fluss), Nebenfluss der Yonne, Frankreich
 Curé, Küstenfluss im Département Charente-Maritime, Frankreich
 Cure (Film), japanischer Film von Kiyoshi Kurosawa (1997)
 Cure – Das Leben einer Anderen, schweizerisch-kroatisch-bosnischer Film von Andrea Štaka (2014) 
 Pretty Cure, Franchise von Anime-Fernsehserien 
 Pretty Cure (Anime), japanische Anime-Fernsehserie (2004–2005)

Cure ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Cure (* 1992), australische Radrennfahrerin
 Jah Cure (* 1978), jamaikanischer Reggaemusiker

Curé ist der Familienname von
 Claude Curé († 1745), französischer Hofbildhauer in Würzburg; siehe Johann Peter Wagner (Bildhauer)#Leben

The Cure steht für:
 The Cure, britische Musikgruppe
 The Cure (Album), Musikalbum von The Cure
 The Cure (Lied), Lied von Lady Gaga
 The Cure, Originaltitel von Die Kur, amerikanischer Stummfilm von Charlie Chaplin
 The Cure, Originaltitel von Mississippi – Fluß der Hoffnung, amerikanischer Film von Peter Horton
 The Permanent Cure, deutsch-irische Folkgruppe

Siehe auch:
 Cures
 Kür